Государственный советник юстиции 1 класса — второй по старшинству классный чин в органах прокуратуры СССР (в 1943—1991 гг.) и Российской Федерации (с 1991 г.) и в органах юстиции Российской Федерации (в 1991—2007 гг.).

В некоторых государствах СНГ (после распада СССР) государственный советник юстиции 1 класса — высший (пример — Белоруссия) или второй по старшинству (примеры — Казахстан, Украина, Приднестровье) классный чин в органах прокуратуры.

Государственные советники юстиции 1 класса (в СССР) 
В органах прокуратуры чин установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943 года «Об установлении классных чинов для прокурорско-следственных работников органов прокуратуры» и присваивался указами Президиума Верховного Совета СССР лицам, занимающим должности заместителей Генерального прокурора СССР. 

После даты присвоения классного чина стоит номер Указа Президиума Верховного Совета СССР или Президента СССР, которым присвоен чин.

В «Ведомостях Верховного Совета СССР» до 1989 г. указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении классного чина государственного советника юстиции 1 класса не публиковались.
 8 февраля 1971 г. — Кравцов Борис Васильевич, прокурор РСФСР
 Ноябрь 1987 г. — Емельянов Сергей Андреевич, прокурор РСФСР
 18 февраля 1988 г. — Аболенцев, Владимир Александрович, министр юстиции РСФСР
 9 августа 1989 г., № 349-I — Владимир Иванович Андреев, заместитель Генерального прокурора СССР
 9 августа 1989 г., № 350-I — Дзенитис Янис Эдуардович, заместитель Генерального прокурора СССР
 25 октября 1990 г., № УП-922 — Потебенько Михаил Алексеевич, прокурор Украинской ССР
 25 октября 1990 г., № УП-922 — Трубин Николай Семенович, прокурор РСФСР

Государственные советники юстиции 1 класса (Республика Беларусь) 
Государственный советник юстиции 1 класса — высший классный чин в органах прокуратуры Белоруссии. Присваивается Президентом Республики лицам, занимающим должность Генерального прокурора. 

После даты присвоения классного чина стоит номер Указа Президента Республики Беларусь, которым присвоен чин.

 25 ноября 2004 г., № 578 — Шейман Виктор Владимирович, Генеральный прокурор Белоруссии (2000—2004)
 8 февраля 2008 г., № 72 — Василевич Григорий Алексеевич, Генеральный прокурор Белоруссии (2008—2011)
 7 мая 2015 г., № 205 — Александр Владимирович Конюк, Генеральный прокурор Белоруссии (с 2011)

Государственные советники юстиции 1 класса (Казахстан) 
Государственный советник юстиции 1 класса — второй по старшинству классный чин в органах прокуратуры Казахстана (выше — государственный советник юстиции высшего класса). Присваивается Президентом Казахстана лицам, занимающим должность Генерального прокурора или первого заместителя Генерального прокурора. В период 1992—2013 гг. был присвоен только 3 раза.

 Туякбай Жармахан Айтбаевич (1992), Генеральный прокурор Республики Казахстан (1990—1995)
 Мами Кайрат Абдразакович (2010), Генеральный прокурор Республики Казахстан (2009—2011)
 Даулбаев Асхат Кайзуллаевич (2013), Генеральный прокурор Республики Казахстан (с 2011 г.)

Государственные советники юстиции 1 класса (Россия)

Государственные советники юстиции 1 класса (Украина) 
Государственный советник юстиции 1 класса — второй классный чин в органах прокуратуры Украины (выше — государственный советник юстиции Украины). Присваивается Президентом Украины.

После даты присвоения классного чина стоит номер Указа Президента Украины, которым присвоен чин.

 4 декабря 1991 г., № 1901-XII — Шишкин Виктор Иванович, Генеральный прокурор Украины
 4 мая 1993 г., № 154/93 — Гайсинский Юрий Александрович, первый заместитель Генерального прокурора Украины
 22 ноября 1993 г., № 549/93 — Дацюк Владислав Владимирович, Генеральный прокурор Украины
 17 августа 1999 г., № 995/99 — Шуба Владимир Васильевич, прокурор Автономной Республики Крым
 18 августа 1999 г., № 1010/99 — Гарник Николай Васильевич, первый заместитель Генерального прокурора Украины
 23 августа 1999 г., № 1061/99 — Васильев Геннадий Андреевич, член коллегии Генеральной прокуратуры Украины, народный депутат Украины
 15 июня 2001 г., № 434/2001 — Ринажевский Богдан Николаевич, прокурор Львовской области
 5 июля 2001 г., № 485/2001 — Доброрез Александр Алексеевич, прокурор Автономной Республики Крым
 28 августа 2001 г., № 744/2001 — Пшонка Виктор Павлович, прокурор Донецкой области
 2002 г. — Кудрявцев Виктор Викторович, заместитель Генерального прокурора Украины
 13 января 2006 г., № 5/2006 — Медведько Александр Иванович, Генеральный прокурор Украины
 2006 г. — Винокуров Сергей Маркиянович, первый заместитель Генерального прокурора Украины 
 8 октября 2009 г., № 811/2009 — Сташис Владимир Владимирович, первый проректор Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
 12 января 2010 г., № 12/2010 — Таций Василий Яковлевич, ректор Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого
 20 января 2010 г., № 45/2010 — Щеткин Виталий Иванович, заместитель Генерального прокурора Украины
 20 августа 2010 г., № 835/2010 — Кивалов Сергей Васильевич, президент Одесской национальной юридической академии, народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия
 20 августа 2010 г., № 845/2010 — Синюков Владимир Григорьевич, старший прокурор организационно-контрольного отдела прокуратуры Донецкой области
 23 августа 2010 г., № 863/2011 — Блаживский Евгений Николаевич, заместитель Генерального прокурора Украины
 23 августа 2010 г., № 863/2011 — Кузьмин Ренат Равельевич, первый заместитель Генерального прокурора Украины
 29 ноября 2012 г., № 657/2012 — Гальцов Владимир Иванович, прокурор Николаевской области
 29 ноября 2012 г., № 657/2012 — Пришко Анатолий Григорьевич, заместитель Генерального прокурора Украины
 29 ноября 2012 г., № 657/2012 — Середа Григорий Порфирьевич, заместитель Генерального прокурора Украины
 24 августа 2013 г., № 457/2013 — Павлов Вячеслав Владимирович, прокурор Автономной Республики Крым
 24 августа 2013 г., № 457/2013 — Ударцов Юрий Владимирович, заместитель Генерального прокурора Украины

Государственные советники юстиции 1 класса (Узбекистан) 
Государственный советник юстиции 1 класса — второй классный чин в органах прокуратуры Узбекистана (выше — государственный советник юстиции). Присваивается Президентом Узбекистана.

 Мустафаев, Буритош Мустафаевич — Генеральный прокурор в 1990—1998 годах
 Кадиров, Рашид Хамидович — Генеральный прокурор в 2000—2015 годах

Государственные советники юстиции 1 класса (Приднестровье) 
Государственный советник юстиции 1 класса — второй классный чин в органах прокуратуры и министерстве юстиции Приднестровья (выше — действительный государственный советник юстиции). Присваивается Президентом Приднестровья.

 Овсянников, Юрий Сергеевич — Министр юстиции в 1994—2000 годах   
 Гурецкий, Анатолий Анатольевич — Прокурор Приднестровья с 2016 года

Примечания

См. также 
 Действительный государственный советник юстиции
 Государственный советник юстиции Российской Федерации
 Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации
 Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 1 класса
 Генерал-полковник юстиции (СССР и Россия)
 Генеральный прокурор Российской Федерации

Ссылки 
 Табель о рангах Российской Федерации
 Форма одежды и знаки различия прокуроров в Российской Федерации (с 1996 г.)
 Положение о классных чинах работников органов прокуратуры СССР, утверждённое Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 октября 1980 г.)
 Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 2007 г. № 1554 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов юстиции лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной гражданской службы, и установлении федеральным государственным гражданским служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции»
 База правовых актов «Законодательство России»
 База правовых актов «Законодательство Украины»

Классные чины юстиции России
Классные чины юстиции СССР